Il singolare del torneo di tennis Paris Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale, 6–2, 6–2, 7–5,  Andrés Gimeno.

Teste di serie

  Stan Smith (campione)
  Ilie Năstase (quarti di finale)
  Andrés Gimeno (finale)
 n/a

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1972